L'histoire du Parti démocrate américain s'étend sur près de deux siècles. Créé dans les années 1830, le Parti démocrate est l'un des plus anciens partis politiques au monde encore en activité.

Références

Voir aussi 
 Parti démocrate
 Présidence de Barack Obama

Parti démocrate (États-Unis)